Walter John ist der Name folgender Personen:

* Walter John (Schachspieler) (1879–1940), deutscher Schachspieler 
 Walter John (Unternehmer) (1933–2011), deutscher Unternehmer 

Siehe auch:
 Walther John (1893–1971), deutscher Altphilologe